Mikhaïl Kazakevitch — en russe : , en anglais :  — (né le  à Mourmansk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur
En 1992, il commence sa carrière avec le Lokomotiv Iaroslavl dans la Superliga. Il a été repêché en ,  au total par les Penguins de Pittsburgh au repêchage d'entrée 1994 de la Ligue nationale de hockey. Durant la saison 1995-1996, il évolue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Wildcats de Moncton puis les Cataractes de Shawinigan. De retour en Russie, il ne parvient pas à s'imposer dans la Superliga et joue dans de nombreux clubs de la Vyschaïa Liga. Il met un terme à sa carrière en 2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993||Lokomotiv Iaroslavl||Superliga ||7 ||0 ||1  ||1 ||0 || 3||0||0 ||0 ||0  
|-
|1993-1994||Lokomotiv Iaroslavl ||Superliga||4|| 0||0 ||0 ||2 ||  || ||  ||  || 
|-
|1994-1995||Lokomotiv Iaroslavl||Superliga ||11 ||1 ||3  ||4 ||2 ||  || ||  ||  ||   
|-
| rowspan="2"|1995-1996||Wildcats de Moncton ||LHJMQ|| 41|| 7||13 ||20 ||16 ||  || || ||  || 
|-
||Cataractes de Shawinigan||LHJMQ ||14 ||1 ||3 ||4 ||8 || 4||0||1 ||1 ||2  
|-
| rowspan="2"|1996-1997||Khimik Voskressensk ||Superliga||1|| 0||0 ||0 ||0 ||  || ||  ||  || 
|-
||HK Lipetsk||Vyschaïa Liga ||10 ||1 ||2 ||3 ||8 ||  || ||  ||  ||   
|-
|1997-1998||Kristall Saratov ||Superliga||10|| 0||1 ||1 ||8 ||  || ||  ||  || 
|-
|1998-1999||Spartak Saint-Pétersbourg||Vyschaïa Liga ||15 ||2 ||10  ||12 ||18 || 14||5||4 ||9 ||8  
|-
|1999-2000||Spartak Saint-Pétersbourg||Vyschaïa Liga ||40|| 9||9 ||18 ||28 ||  || ||  ||  || 
|-
|- 
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|2001-2002||Motor Zavoljie||Vyschaïa Liga ||54|| 13||15 ||28 ||30 ||  || ||  ||  || 
|- 
| rowspan="2"|2002-2003||Ioujny Oural Orsk||Vyschaïa Liga ||7 ||0 ||0  ||0 ||6 || || ||  ||  ||   
|-
||Olympia Kirovo-Tchepetsk||Vyschaïa Liga ||27|| 3||4 ||7 ||32 ||  || ||  ||  || 
|-
|2003-2004||THK Tver||Vyschaïa Liga|| 14||2 ||0 ||2 ||6 || || ||  ||  ||   
|-
|2003-2004||HK Brest|| Ekstraliga ||27|| 0||13 ||13 ||26 ||  || ||  ||  || 
|-
| rowspan="2"|2004-2005||Ijstal Ijevsk||Vyschaïa Liga || 1||0 ||2 ||2 ||2 || || ||  ||  ||   
|-
||HK Belgorod|| Vyschaïa Liga ||14|| 2||1 ||3 ||10 ||  || ||  ||  ||

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1976
Naissance à Mourmansk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK Tver
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Kristall Saratov
Joueur de l'Olimpia Kirovo-Tchepetsk
Joueur du HK Lipetsk
Joueur du HK Belgorod
Joueur du Ijstal Ijevsk
Attaquant de hockey sur glace